Akkumulator har flere betydninger:
 Akkumulator (elektrisk) – en lagring af elektrisk energi i kemiske forbindelser.
 Akkumulatortank – andet mindre kendt navn for varmtvandsbeholder.
 Akkumulator (processor) – et register i en microprocessor.